Католическая лига — союз (объединение):
 Католическая лига — союз (объединение) создан в Нюрнберге как противовес Шмалькальденскому союзу, 10 июня 1538 года.
 Католическая лига (1576; 1585—1594) — союз (объединение) создан во Франции, в 1576 году герцогом Генрихом Гизом.
 Католическая лига — союз создан в Германских землях накануне Тридцатилетней войны, объединение католических княжеств.
 Католическая лига — североамериканская общественная организация, ставящая своей целью защиту католицизма от диффамации и дискриминации, союз (объединение) создан 1973 году.

См. также 
 Священная лига